Hlášení může být:
 kontrolní hlášení DPH
 chybové hlášení
 hlášení zastávek

Související články 
 Hláška